Nerpio kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Nerpio (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Nerpio (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar